! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 9001–9100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 9101–9200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 9201–9300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 9301–9400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 9401–9500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 9501–9600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 9601–9700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 9701–9800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 9801–9900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 9901–10000 [ editare]

Lista planetelor minore (009001-010000)